Hebard ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Hebard (* 1940), US-amerikanischer Physiker
 Emory A. Hebard (1917–1993), US-amerikanischer Politiker
 Grace Raymond Hebard (1861–1936), US-amerikanische Historikerin und Frauenrechtlerin
 Morgan Hebard (1887–1946), US-amerikanischer Entomologe
 William Hebard (1800–1875), US-amerikanischer Politiker